

Muziek 
 Rock-'n-roll, een muziek- en dansstijl

Liedjes 
 Rock and roll music (1957) van Chuck Berry, gecoverd door The Beatles
 Rock & roll (The Velvet Underground) (1970), een lied van The Velvet Underground
 Rock and roll (Gary Glitter) (1972), een lied van Gary Glitter
 Rock and roll (Led Zeppelin) (1971, single in 1972), lied van Led Zeppelin
 Rock 'n' roll (I gave you the best years of my life) (1973), nummer van Kevin Johnson, cover van The Cats
 Rock 'n' roll (Status Quo) (1981), een lied van Status Quo
 Rock and roll (Edan) (2005), een lied van Edan
 Rock'n roll (Daft Punk) (1997), een lied van Daft Punk
 Rock and roll (Eric Hutchinson) (2008), een lied van Eric Hutchinson
 Rock n roll (Avril Lavigne) (2013), een lied van Avril Lavigne

Albums 
 Rock 'n' roll - in het VK - en in de rest van de wereld Elvis Presley (album) genaamd (1956), een album van Elvis Presley
 Rock & roll (Vanilla Fudge) (1969), een album van Vanilla Fudge
 Foghat (Foghat) (1973), een album van Foghat
 Rocka Rolla (1974), debuutalbum van de Britse heavymetalband Judas Priest
 Rock 'n' roll (John Lennon) (1975), een album van John Lennon
 Rock 'n' roll music (The Beatles) (1976), een album van The Beatles
 Rock 'n' roll (Motörhead) (1987), een album van Motörhead
 Rock'n roll (Dread Zeppelin) (1991), een album van Dread Zeppelin
 Rock and roll (Beyond) (1993), een album van Beyond
 Rock'n roll (New York Dolls) (1994), een album van New York Dolls
 Rock and roll (The Mark of Cain) (1996), een album van The Mark of Cain
 Rock 'n' roll (Potshot) (1999), een album van Potshot
 Rock and roll: An introduction to The Velvet Underground (2001), een album van The Velvet Underground
 Rock n roll (Ryan Adams) (2003), een album van Ryan Adams
 Rock & roll (Dio) (2008), muziekalbum van de Nederlandse rapper Dio
 Rock 'n' roll (Buckcherry) (2015), een album van Buckcherry

Dansen 
 Rock-'n-rolldans, snelle dans op rock-'n-rollmuziek, ontstaan uit swingdansen
 Acrobatische rock-'n-roll, een showdans in paren met acrobatische figuren en snel voetenwerk

Overige 
 Rock and Roll Hall of Fame, erehal voor rock-'n-roll-musici
 Rock&roll (band), een Franse band met indierock
 Rock 'n Roll Records, een Amerikaans platenlabel

Films 
 Rock'n'roll (1959), een Australische documentaire
 Rock 'n' roll (1987), een Duitse documentaire uit de DDR
 Rock & roll (2007), een Indiase film in Malayalam
 RocknRolla (2008), Britse misdaadfilm

Overige 
 Rock 'n' roll (toneelstuk) (2006), een toneelstuk van Tom Stoppard
 Rock 'n' roll (videospel) (1989), een videospel
 17058 Rocknroll, een planetoïde